Велико Брдо може бити:

 Велико Брдо (Макарска), насељено мјесто града Макарске, Република Хрватска
 Велико Брдо (Крaс), насељено мјесто у општини Илирска Бистрица, Република Словенија
 Велико брдо (врх), планински врх на Златибору (1.087 м.н.в.)